Montañez ou Montáñez est un patronyme porté par :
Andy Montáñez (né en 1942), chanteur portoricain ;
Beatriz Montañez (née en 1977), journaliste espagnole ;
Lou Montañez (né en 1981), joueur de baseball portoricain ;
Pedro Montañez (1914-1996), boxeur portoricain ;
Polo Montañez (1955-2002), auteur-compositeur-interprète et poète cubain

Patronyme hispanique